Niemcy:
 Bickendorf – dzielnica Kolonii
 Bickendorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm